De rajons (ook wel districten genoemd) van Kirgizië vormen de tweede bestuurslaag van dit Centraal-Aziatische land. Kirgizië is onderverdeeld in zeven oblasten (oblus, meervoud: oblustar) (ook wel aangeduid als regio's of provincies) en twee steden ((шаар, sjaar, meervoud: sjaarlar)) met oblast-status. De oblasten zijn onderverdeeld in rajons die worden bestuurd door functionarissen die door de nationale regering benoemd worden. De rajons zijn verder onderverdeeld in gemeenten met gekozen bestuurders.

De stad (sjaar) Bisjkek heeft oblast-status en is onderverdeeld in vier rajons (stadsdelen). De stad (sjaar) Osj heeft de status van oblast en rajon. Er zijn ook 12 andere steden (sjaar) gelijkgesteld met de rajons. In totaal zijn er 57 gebieden met de status van rajon.

 
Kirgizië